Сибиря́чка — жительница Сибири или представительница сибирской этнографической группы русского народа.

Также может означать:
 Сибирячка — сорт груш;
 «Сибирячка» — лёгкая моторная лодка;
 «Сибирячка» — советский художественный фильм 1972 года, режиссёр — Алексей Салтыков;
 «Сибирячка» — бывшее название женского футбольного клуба «Енисей» (Красноярск);
 «Сибирячка» — бывшее название женского баскетбольного клуба «Динамо» (Новосибирск)
 «Сибирячка-КГПУ» — женский футбольный и мини-футбольный клуб из Красноярска.